Walter Harrison peut faire référence à: 

 Walter Harrison, homme politique britannique ;
 Walter Harrison , président de l'Université de Hartford ;
 Walter Harrison, footballeur anglais.